Muntu bezeichnet:

 den altägyptischen Gott Month
 die Singularform von Bantu